św. Gertruda z Nijvel (Nivelles) (ok. 626-659) – córka Pepina Starszego, benedyktynka
 św. Gertruda z Hackeborn (1232-1292) – niemiecka benedyktynka
 św. Gertruda z Helfty (Wielka) (1256-1302) – niemiecka benedyktynka
 św. Gertruda Comensoli (1847-1903) – włoska zakonnica, założycielka Adoratorek Najświętszego Sakramentu

Zobacz też:
 Błogosławiona Gertruda